Dans tes bras (Hold Your Man) film de Sam Wood, 1933
 Dans tes bras film de Victor Vicas, 1954
 Dans tes bras film de Hubert Gillet, 2009